Rijeka Crnojevića (rijeka), rijeka u Crnoj Gori.
 Rijeka Crnojevića (Cetinje), naselje u općini Cetinje.